Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (« Celui qui m'aime gardera ma parole ») est le titre de deux cantates de Johann Sebastian Bach :
 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 59), composée à Leipzig en 1724. 
 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 74), composée à Leipzig en 1725 pour la Pentecôte.